Wilhelm Gies ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Gies (1890–1931), deutscher Fußballspieler, siehe Willy Gies
 Wilhelm Gies (* 1945), deutscher Künstler, siehe W. Gies